Иван Маркиянович Ус () — красноармеец, в годы Великой Отечественной войны пулемётчик 929-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии, 52-й армии, 2-го Украинского фронта. Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 27 мая 1924 года в селе Дырдин Городищенского района (ныне Черкасской области) в семье крестьянина. Украинец.

В 1941 году окончил Городищенскую среднюю школу № 1. Работал в колхозе.

В Красную армию призван Городищенским районным военным комиссариатом после освобождения района от немецких войск в феврале 1944 года. С того же времени в действующей армии.

В боях под Уманью 6 марта 1944 года красноармеец Ус участвовал в отражении нескольких контратак противника и уничтожил расчёты двух пулемётных точек и несколько десятков немцев.

30 марта 1944 года при расширении плацдарма на реке Прут возле села Кырпици (, на север от города Яссы) с группой бойцов был послан в разведку. Пробираясь в темноте разведчики наткнулись на окопы гитлеровцев и решили вступить в бой. Внезапной атакой они заставили врага отступить. Утром гитлеровцы перешли в контратаку. Когда красноармеец Ус остался у пулемёта один, он продолжал бить врага, пока пуля противника не оборвала его жизнь. В этом бою он уничтожил более пятидесяти солдат и офицеров противника. Похоронен в селе  (, Яссы (жудец), Румыния).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года «за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», красноармейцу Усу Ивану Маркияновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина.

Память 
 Именем названа улица в городе Городище;
 Именем назван один из днепровских спусков в Черкассах;
 В школе № 1 города Городище установлена памятная доска.

Примечания

Ссылки 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Румынии
Пехотинцы Великой Отечественной войны